Рајан Марфи се може односити на:
 Рајан Марфи (пливач) (1995), амерички освајач златне медаље на Летњим олимпијским играма и светски рекордер
 Рајан Марфи (писац) (1965), амерички телевизијски писац и стваралац серија